Tartu – città dell'Estonia
 Tartu – comune rurale dell'Estonia
 Tartumaa – contea dell'Estonia
 35618 Tartu – asteroide della fascia principale
 Tartu Khan – condottiero mongolo
 Trattato di Tartu – siglato nel 1920 dall'Unione Sovietica e dalla Finlandia
 Trattato di Tartu – siglato nel 1920 dall'Unione Sovietica e dall'Estonia.
  – cacciatorpediniere classe Vauquelin in forza alla Marine nationale